Tichomirowka (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Tichomirowka (Kaliningrad), in der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Tatarren, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen)
 Tichomirowka (Stawropol), in der Region Stawropol
 Tichomirowka (Tomsk), in der Oblast Tomsk
 Tichomirowka (Tscheljabinsk), in der Oblast Tscheljabinsk
 Tichomirowka (Wolgograd), in der Oblast Wolgograd